Elisabeth von Herzogenberg (1847-1892) – pianista, compositrice e filantropa tedesca
 Heinrich von Herzogenberg (1843-1900) – compositore austriaco
 Johanna von Herzogenberg (1921-2012) – storica dell'arte tedesca